Die Liste der Mannschaftskader der United States Chess League 2007 beinhaltet alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der United States Chess League 2007.

Allgemeines 

Die zwölf Teams meldeten vor Saisonbeginn acht Spieler und durften im Laufe der Saison zwei Spieler nachmelden. Lediglich Miami nutzte das Kontingent nicht komplett und meldete nur einen Spieler nach. 107 der 119 gemeldeten Spieler bestritten mindestens einen Wettkampf, zwei Spieler versäumten keinen Wettkampf ihres Teams. Mit je 7 Punkten waren Denis Shmeliov (Boston) und Julio Becerra Rivero (Miami) am erfolgreichsten, wobei Shmeliov 11 Partien spielte, Becerra Rivero 10. Je 6,5 Punkte erreichten Davorin Kuljašević (Dallas) und Jorge Sammour-Hasbun (Boston), dabei spielte Kuljašević 8 Partien, Sammour-Hasbun 8. Mit Keaton Kiewra (Dallas), Samuel Shankland (San Francisco), Marcel Milat (Seattle), Dmitry Schneider (Queens) und John Timmel (Carolina) erreichten fünf Spieler 100 %, wobei Kiewra, Shankland und Schneider zwei Partien spielten, Milat und Timmel je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (USCF): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2007); bei Spielern ohne Elozahl wird die nationale Wertung (USCF Rating) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste von Juli 2007; CAN = Kanada, CRO = Kroatien, CUB = Kuba, IND = Indien, ISR = Israel, JPN = Japan, MDA = Moldawien, MGL = Mongolei, PLE = Palästina, POL = Polen, SRB = Serbien, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 MVP: Punkte in der Wertung Most Valuable Player

Dallas Destiny

Boston Blitz

New York Knights

Miami Sharks

San Francisco Mechanics

Philadelphia Inventors

Seattle Sluggers

New Jersey Knockouts

Queens Pioneers

Carolina Cobras

Baltimore Kingfishers

Tennessee Tempo

Anmerkungen 
 Berücksichtigt sind sowohl die Wettkämpfe der Vorrunde (Regular Season) als auch die der Endrunde (Playoff).
 Die Ergebnisse des Blitzschach-Tiebreaks im Finale sind nicht berücksichtigt.

Weblinks 
 Spielplan und Ergebnisse auf der Homepage der USCL (englisch)

Schach 2007
United States Chess League